Seehecht bezeichnet:

 verschiedene Fischarten:
 die Seehechte mit über 20 Arten (auf dem Fischmarkt findet sich meist der Europäische Seehecht)
 den mit diesen nicht verwandten Schwarzen Seehecht
 einen Torpedo, siehe DM2A4 Seehecht